Wołogoszcz peut désigner :

Toponymie
en 
 Wołogoszcz est le nom polonais de la ville de Wolgast 
en Pologne
 Wołogoszcz, un village dans la voïvodie de Lubusz